Bars – francuska gmina w regionie Akwitania
 Bars – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje 
 Bars – jeden z dawnych węgierskich komitatów
 BARS – wojskowy system łączności troposferycznej (nazwa pochodzi od skrótu ros. БАРС – Боевая АРмейская Система)
 Bars – nazwa rosyjskiego klubu hokejowego z Kazania